Arn eller ARN kan syfta på 

 ARN – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Allmänna reklamationsnämnden
 ARN – IATA:s kod för Arlanda flygplats
 Arn Magnusson – en romanfigur i flera böcker av Jan Guillou
 Arn - Tempelriddaren – en svensk-tysk-norsk-brittisk-dansk-finsk samproduktionsfilm från 2007
 Arn - Riket vid vägens slut – en långfilm baserad på Jan Guillous romantrilogi från 2007
 Arn (TV-serie) – en svensk dramaserie i sex delar från 2010, baserad på böckerna och filmerna om Arn Magnusson av Jan Guillou
 arn – ISO-kod för Mapudungun
 Komuna e Arrënit – en kommun i Albanien